Let It Go:

 «Let It Go» — песня из анимационного фильма «Холодное сердце» (2013)
 Let It Go — альбом Тима Макгро (2007)
 «Let It Go» — песня Тима Макгро (2007)